Ymer – bezludna wyspa na Oceanie Arktycznym

Osoby o tym nazwisku:
 Elias Ymer – szwedzki tenisista
 Mikael Ymer – szwedzki tenisista